Collidosuchus is een geslacht van uitgestorven archegosauroïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Archegosauridae.

De typesoort Collidosuchus tchudinovi werd in 1986/1987 benoemd door Joeri Goebin.

Het holotype is PIN 1758/334, een fragmentarische schedel.

Uitgestorven amfibieën